News of the World: periòdic en format tabloide d'origen britànic.
 News of the World: el sisè àlbum de la banda anglesa de rock Queen.
 News of the World (pel·lícula), pel·lícula de 2020 basada en la novel·la homònima de Paulette Jiles